James Pierpont kan syfta på:

* James Pierpont (1659–1714), amerikansk teolog, en av grundarna av Yale University
 James Pierpont (1866–1938), amerikansk matematiker
 James Lord Pierpont (1822–1893), amerikansk kompositör